Алекса́ндр Серге́евич Орло́в (род. 8 августа 1940, Новосибирск) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 8 августа 1940 года в Новосибирске в семье футболиста Сергея Орлова. В 1962 году окончил актёрский факультет ВГИКа (мастерская Григория Козинцева и С. Скворцова).

В шестидесятые годы руководил Московским экспериментальным театром пантомимы «Эктемим» при Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР, был актёром этого театра, основанного Александром Александровичем Румневым.

С 1965 года — педагог ВГИКа (класс пантомимы).
С 1974 года — режиссёр киностудии «Мосфильм», работал на других киностудиях. Режиссёр-постановщик ряда телевизионных спектаклей, снятых по заказу Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения СССР.
После 1991 года — режиссёр на киностудии имени М. Горького и творческом объединении «Экран».

Семья 

 Жена — актриса и телевизионная ведущая Алла Будницкая.
 Приёмная дочь — актриса Дарья Дроздовская.
 Брат — спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Фильмография

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Персоналии:ТО «Экран»